bł. Piotra od św. Józefa (1845–1906) – założycielka Instytut Sióstr Matek Opuszczonych
 bł. Piotra Morosini (1931–1957) – włoska tercjarka franciszkańska, męczennica